Липняки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Липняки — деревня в Лоевском районе Гомельской области.
 Липняки — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Липняки — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.